Жоната́н Коше́ (; родился 4 января 1977 года в Алансоне, Франция) — французский автогонщик.
 Победитель F3 Masters (2000); Гран-при По Ф3 (2000); Суперприза Кореи Ф3 (2001).

Спортивная карьера 
Жонатан начал свою гоночную карьеру в конце 1980-х годов с картинговых соревнований. Постепенно набираясь опыта подобных гонок он стал показывать стабильно высокие результаты в крупных стартах, попадя в программу поддержки национальной федерации автоспорта. В 1995-м году Коше дебютирует в большом автоспорте, проведя сезон в национальной Формуле-Рено Campus. Сезон прошёл достаточно стабильно: регулярно финишируя в очковой зоне Жонатан, в итоге, выигрывает одну гонку и завершает чемпионат на пятой строчке общего зачёта. Через год француз перебирается в более престижное двухлитровое первенство на схожей технике, где за пару лет привыкает и к подобным условиям и в 1997-м году становиться чемпионом серии, одержав четыре победы в восемнадцати стартах и в равной борьбе на финише сезона переиграв Ромена Дюма и Себастьена Бурде.

На следующий год Коше перебирается в национальное первенство Формулы-3, где вскоре также становится одним из лидеров. В 1999-м году он долгое время борется за титул всё с тем же Бурде и Бенуа Трелуйе, в итоге уступая Себастьену, выигравшему на шесть гонок больше, но в прочих стартах несколько уступавшему Жонатану в стабильности; а через год, когда Трелуйе и Бурде покидают серию, всё таки берёт титул, присовокупив к ней победы в Гран-при По и F3 Masters. Дальнейшее развитие карьеры в гонках формульного типа застопоривается: Коше не может найти достаточного финансирования на полноценное участие в какой-либо старшей серии и вынужден довольствоваться гонками на ограниченном расписании в Мировой серии Ниссан и международной Формуле-3000, пилотируя болиды далеко не лидеров пелотона. Прежние связи во французской федерации позволяют познакомиться с Аленом Простом и стать одним из пилотов-испытателей его команды в Формуле-1.

Перспективы карьеры в «формульных» гонках постепенно становились всё более туманными и Коше начал пробовать себя в соревнованиях спортпрототипов: в 2001-м году он стартует в национальном чемпионате гонок GT, дебютирует в 24 часах Ле-Мана. Позже Жонатан несколько лет участвует в гонках лемановских и дейтоновских прототипов, добиваясь подиума в своём классе в автомарафоне на трассе Сарта (в 2002-м году в классе GTS). Во второй половине 2000-х о Коше как о неплохом пилоте формульных гонок на некоторое время вспоминают вновь: сначала Renault задействует его в тестовой работе своего проекта в Формуле-1, а позже Жонатан числиться в списке пилотов французской команды в серии A1 Grand Prix и даже проводит там пару гонок. Нигде, впрочем, француз особых результатов не показывает и вскоре он опускается до участия в полулюбительских сериях.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

Гонки спортпрототипов

24 часа Ле-Мана

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Картингисты
Автогонщики Франции
Пилоты Французской Формулы-Рено
Пилоты Французской Формулы-3
Пилоты Формулы-Рено 3.5
Пилоты Международной Формулы-3000
Пилоты А1 Гран-при
Пилоты Европейской серии Ле-Ман
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Франции
Пилоты Grand-Am